Brands ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Brands (* 1987), deutscher Tennisspieler
 Eugène Brands (1913–2002), niederländischer Maler
 Frans Brands (1940–2008), belgischer Radrennfahrer
 Friedrich Brands (1892–1963), deutscher Politiker (DNVP), MdL Schaumburg-Lippe
 Gunnar Brands (* 1956), deutscher Klassischer Archäologe
 H. W. Brands (* 1953), US-amerikanischer Pädagoge, Hochschullehrer, Autor und Historiker
 Hal Brands (* 1983), US-amerikanischer Politikwissenschaftler  
 Kevin Brands (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Marcel Brands (* 1962), niederländischer Fußballspieler und Funktionär
 Terry Brands (* 1968), US-amerikanischer Ringer
 Thomas Brands (* 1968), US-amerikanischer Ringer
 Wim Brands (1959–2016), niederländischer Schriftsteller, Journalist und Moderator
 X Brands (1927–2000), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Animoca Brands, Spielesoftwareunternehmen und Wagniskapitalgesellschaft 
 Brands Hatch, Motorsport-Rennstrecke in England
 Brandts
 Pranz
 Gottlieb Branz (1896–1972), deutscher Bibliothekar, Politiker (SPD) und Widerstandskämpfer